«Содружество» — восьмой студийный альбом российской рок-группы «Пилот», выпущенный компанией «Союз» в 2009 году. Он был записан и сведён на нескольких петербургских студиях; мастеринг проходил на финской студии Finvox. Презентация альбома состоялась 24 сентября в СКК «Петербургский» и 2 октября 2009 года в московском ДК им. Горбунова.

Альбом был объявлен продолжением предыдущей работы коллектива «1+1=1»; их объединяла идея единства и содружества. «Если существуют два полюса, но надо выбирать не по принципу „или-или“, а по принципу „и то и другое“», — заявил на пресс-конференции фронтмен группы. Музыканты попытались соединить в музыкальном плане метал и рейв, а в идейном — ведизм и буддизм.

На пластинке имеется текстовый файл с пьесой Ильи Кнабенгофа «Беседы Абсолюта», связанной с тематикой альбома. В оформлении были использованы цитаты из книги Льва Николаевича Толстого «Путь жизни».

На обложке альбома изображён срез дерева с иероглифом, который придумал лидер команды, объединив два древних символа, «один из которых означает ворота, а второй — это изображение души. Получается, что, соединяя эти два символа, мы открываем путь к себе», — пояснил Кнабенгоф.

Отзывы 
…Музыкальные и концептуальные изыскания Пилота по-прежнему находятся как бы в разных измерениях. <…> Похоже, музыканты всё ещё побаиваются сделать последний шаг, который бы объединил два их великолепных мира в один. Разумеется, в этом случае неизбежно встанет вопрос — как заводить такой музыкой народ на концертах?

Список композиций 
Слова и музыка написаны Ильёй Кнабенгофом.
 Естество (стих)
 Единожды Один
 Колодец (стих)
 Любовь, Истина и Свет
 Отличие и память (стих)
 Наша сила
 Семь подземных королей (стих)
 Один шаг
 Река и камень (стих)
 Провожать
 Кикиморы и принцессы (стих)
 Звери
 Качели (стих)
 Человек и пёс
 Диаблеро (стих)
 Мы есть ТО
 Пробуждение (стих)

Участники записи 
 Илья Кнабенгоф — вокал
Станислав Марков — бас
 Виктор Бастраков — гитара
 Николай Лысов — ударные
 Андрей Казаченко — клавишные
 Николай Циглер — звукорежиссёр
 Фёдор Шабалин — техник
 Роман Невелев — бас
 Гуля Наумова (группа Info) — скрипка
 Алексей Кошелев — волынка
 Евгений Трофимов (группа Бензин) — бэк-вокал
 Александр Куликов (группа Бензин) — бас

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы «Пилот»

Рецензии
 
 
 

Альбомы группы «Пилот»